RFA Wave Knight puede referirse a los siguientes buques auxiliares:
 RFA Wave Knight (A249), buque tanque de la clase Wave de 1945.
 RFA Wave Knight (A389), buque tanque de la clase Wave de 2003.